la rue Lacordaire, une voie de Nancy ;
 la rue Lacordaire, une voie de Paris.

Lacordaire, Rue